Bogdanovich, altra grafia di Bogdanovič, città della Russia
 Peter Bogdanovich, regista, sceneggiatore, critico cinematografico e attore statunitense

Pagine correlate 
 Bogdanović
 Bogdanov